«Белоснежка» (, ) — европейская сказка, опубликованная братьями Гримм в 1812 году.

Белосне́жка также может означать:

Персонаж 
 Белоснежка — сказочная героиня, спасавшаяся в лесу от мачехи, завидовавшей её красоте.
 Белоснежка — героиня мультфильма Disney, созданная художником Гамильтоном Лаксе.
 Белоснежка — персонаж комиксов Fables.

В литературе 
 «» — сборник рассказов Шанталь Робийяр (1996).

В театре 
 «» — театральная постановка на Бродвее (Нью-Йорк, 1912).
 «Белоснежка» — балет Сержа Лифаря на музыку Мориса Ивэна (Парижская Опера, 1951).
 «Белоснежка» — балет Татьяны Гзовской на музыку В.-А. Моцарта (Берлинский балет, 1956).
 «Белоснежка» — музыкальная комедия, либретто С. Богомазова по пьесе Л. Устинова и О. Табакова, гл. режиссёр — Н. Сац (Московский Государственный детский музыкальный театр, 1963)  
 «» — мюзикл  к мультфильму «Белоснежка и семь гномов» (Радио-сити-мьюзик-холл, 1979).
 «» — опера Хайнца Холлигера на тексты Роберта Вальзера (Цюрихская опера, 1998).
 «» — балет Анжелена Прельжокажа на музыку Густава Малера (Биеннале танца в Лионе, 2008).
 «Белоснежка и семь гномов» — балет композитора Тибора Кочака в постановке Дьюлы Харангозо (Ростовский музыкальный театр, 2013).

На экране

В кинематографе 
 «» — немой фильм продюсера Зигмунда Любина (США, 1902).
 «» — немой фильм Джеймса Сирл-Доули на основе бродвейской постановки 1912 года (США, 1916).
 «» — немой фильм продюсера Пэта Пауэрса (США, 1917).
 «» — фильм-сказка Эриха Коблера (ФРГ, 1955).
 «» — комедийный фильм Яковоса Камбанеллиса (Греция, 1960).
 «» — фильм-сказка Готфрида Кольдица (ГДР, 1961).
 «» — фильм с фигуристкой Кэрол Хейсс в главной роли (США, 1961).
 «» — музыкальный фильм Курта Хоффмана (Швейцария—ФРГ, 1962).
 «» — фильм-сказка Рудольфа Югерта (Швейцария, 1971).
 «» — телевизионный фильм Питера Медака, часть сериала «Театр сказок» (США, 1984).
 «» — фильм-мюзикл Майкла Берца (США—Израиль, 1987).
 «» — телевизионный фильм-сказка Людвика Ража (Германия—Чехословакия, 1992).
 «Белоснежка: Страшная сказка» — телевизионный фильм ужасов с Сигурни Уивер и Сэмом Ниллом в главных ролях (США, 1997).
 «» — экспериментальный фильм Жуана Монтейру (Португалия, 2000).
 «Белоснежка» — телевизионный фильм-фэнтези Кэролайн Томпсон (США, 2001).
 «Белоснежка» — чёрно-белый фильм Пабло Бергера в жанре немого кино (Испания—Франция, 2012).
 «Белоснежка и охотник» — фильм-фэнтези Руперта Сандерса с Кристен Стюарт в главной роли (США, 2012).
 «Белоснежка: Месть гномов» — фильм-фэнтези Тарсема Сингха с Лили Коллинз в главной роли (США, 2012).
 «Белоснежка: Смертельное лето» — фильм ужасов Дэвида Де Кото (США, 2012).
 «Белоснежка и Алоцветик» — белорусский мультипликационный фильм (2012).

В мультипликации 
 «Белоснежка» — чёрно-белый мультипликационный фильм Дейва Флейшера с персонажем Бетти Буп (США, 1933).
 «Белоснежка и семь гномов» — полнометражный рисованный мультипликационный фильм студии Уолта Диснея (США, 1937).
 «» — музыка к этому мультфильму, первый в истории коммерческий саундтрек (1938).
 «Белоснежка 2: И жили они счастливо» — полнометражный рисованный мультипликационный фильм студии Filmation (США, 1988).
 «Белоснежка и семь гномов» — мультипликационный сериал (Италия—Швейцария, 1992).
 «Легенда о Белоснежке» — аниме-сериал Цунэо Ниномия (Япония, 1994—1995).
 «» — мультипликационный фильм Тосиюки Такаси (Япония—США, 1995).
 «» — мультфильм для взрослых (2007).
 «Новая история Белоснежки» — полнометражный компьютерный мультипликационный фильм (США—Германия, 2009).
См. также
 «Семь гномов» — мультипликационный телесериал студии Disney Television Animation (США, 2014).

Другое 
  — франшиза компании Уолта Диснея.
 Белоснежка — сорт розы, выведенный в ФРГ в 1958 году.
  — стиль конструирования техники, использовавшийся в компьютерной продукции фирмы Apple в 1984—1990 годах.
  (2005—2009) — скакун-чемпион.
 Белоснежка — неофициальное предварительное название транснептунового объекта (225088) Гун-гун.